Тед Сэ́видж () — имя и фамилия следующих персоналий:
 Сэвидж, Тед (атлет) (1887—1920) — канадский атлет, специализировавшийся в барьерном беге.
 Сэвидж, Тед (бейсболист) (род. 1936) — американский бейсболист.
 Сэвидж, Тед (футболист) (1912—1988) — английский футболист.